Amazing Grace se poate referi la:
Amazing Grace, un cântec bisericesc din spațiul de limbă engleză,
Amazing Grace (film din 1992),
Amazing Grace (film din 2018), despre Aretha Franklin.